Il doppio del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Petra Mandula e Patricia Wartusch che hanno battuto in finale Emmanuelle Gagliardi e Patty Schnyder 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (campionesse)
 Emmanuelle Gagliardi /  Patty Schnyder (finale)

 Nicole Pratt /  Barbara Rittner (semifinali)
 Trudi Musgrave /  Samantha Reeves (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatian Bol Ladies Open 2003